Il singolare del torneo di tennis Prosperita Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Minář che ha battuto in finale Marcel Granollers 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Ivo Minář (Campione)
 Melle Van Gemerden (semifinali)
 Tomáš Cakl (primo turno)
 Jan Mertl (semifinali)

 Rainer Eitzinger (secondo turno)
 Pavel Šnobel (quarti di finale)
 Jan Vacek (secondo turno)
 Jan Hájek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2006